Edelmühle heißen folgende geographische Objekte:

Österreich:
 Edelmühle (Au am Leithaberge), Ortslage bei Au am Leithaberge, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Edelmühle (Heidenreichstein), Stadtteil von Heidenreichstein, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Edelmühle (Ottnang), Ort bei Ottnang am Hausruck, Oberösterreich
 Edelmühle (Sallingberg), Mühle bei Sallingberg, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Deutschland:
 Edelmühle (Bopfingen), Ort bei Bopfingen, Baden-Württemberg

Siehe auch: 
 Edlmühl